Hanák nebo Hanak může být:

 obyvatel Hané

příjmení osob
 Alena Hanáková (* 1958) – česká politička
 Anton Hanak (1875–1934) – rakouský sochař českého původu
 Bedřich Hanák (1923–1987) – akademický architekt, profesor VŠUP 
 David Hanák (* 1971) – český politik a manažer
 Dušan Hanák (* 1938) – slovenský scenárista a režisér
 František Hanák (1917–1960) – český fotbalista
 Jakub Hanák (* 1983) – český sportovec, veslař
 Jan Hanák (* 1974) – český kněz, herec, novinář, scenárista, režisér a pedagog
 Ján Hanák (1931–2015) – slovenský scénograf a malíř
 Jaroslav Hanák (* 1952) – český podnikatel, od roku 2011 prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Jindřich Lev Hanák (1867–1939) – český generál a propagátor letectví
 Jiří Hanák (* 1938) – český novinář, komentátor a disident
 Josef Hanák (fotbalista) (* 1957) – český fotbalista
 Jozef Hanák (1930) (1930–2020) – slovenský fotbalista, trenér a funkcionář
 Jozef Hanák (* 1976) – slovenský fotbalista
 Lenka Hanáková (* 1992) – česká topmodelka
 Markéta Hanáková (* 1974) – česká radioložka, horolezkyně, autorka cestopisných článků a filmů
 Martin Hanák (* 1985) – český fotbalista
 Mirko Hanák (1921–1971) – český malíř a ilustrátor
 Roman Hanák (* 1984) – český politik
 Rudolf Hanák (1902–1940) – slovenský fotbalista a trenér
 Stanislav Hanák (1934–1998) – československý politik ČSL, poslanec FS za normalizace a po sametové revoluci
 Tomáš Hanák (* 1957) – český herec
 Vladimír Hanák (1931–2022) – český zoolog
 Zuzana Hanáková, provdaná Zuzana Dřízhalová (1975–2011) – česká herečka

Podobné příjmení 
 Hanáček

Česká příjmení